Le  Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans a été organisé en Argentine et s'est déroulé du 27 août au 6 septembre 1993.

Compétition

Tour préliminaire

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Phase finale

Poule E

Poule F

Places 1 à 4

Distinctions

Classement final

Liens internes 
Championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 21 ans

Liens externes 
  Historique de la compétition sur le site de la FIVB

1993
Volley-ball masculin moins de 21 ans
Volley-ball masculin moins de 21 ans 1993
Monde masculin moins de 21 ans 1993
Monde masculin moins de 21 ans
Sport en Argentine en 1993